Гран-прі Малайзії 2008 року — другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, пройшов з 21 по 23 березня 2008 року на автодромі Сепанг (Куала-Лумпур, Малайзія).

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 

Найшвидше коло: Нік Хайдфельд — 1:35.366.

Кола лідирування: Кімі Ряйкконен — 32 (17-18, 22-38,44-56), Феліпе Масса — 16 (1-16), Роберт Кубіца — 8 (19-21, 39-43).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Малайзії
Березень 2008